4778 Fuss, asteroide
FUSS, distribuzione Linux
Nicolaus Fuss, matematico svizzero

Altri progetti